EBN steht für:

 European Business News, heute CNBC Europe, ein Fernsehsender
 Evidence-based Nursing, evidenzbasierte Verfahren in der Krankenpflege, siehe Evidenzbasierte Pflege
 Eisenbahnnetzwerk Bremen-Niedersachsen
 Landkreis Haßberge (Kfz-Kennzeichen für Ebern)
 Ebadon Airstrip (IATA-Code), Flugfeld auf Kwajalein, Marshallinseln
 Bahnhof Eastbourne (Statioscode), englischer Bahnhof

EbN steht für:
 East by North (dt. „Ost zu Nord“), Himmelsrichtung 78,75° auf der Windrose mit 32-Strich-Teilung

Ebn steht für:
 Ebn (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Ebn ist der Familienname folgender Personen:
 Stephan Ebn (* 1978), deutscher Schlagzeuger und Musikproduzent

Abkürzung